Codorniz puede referirse a
Cualquier ave del género Coturnix, familia Phasianidae, orden Galliformes. (Cocó)
En particular a Coturnix coturnix,  que vive en todo el mundo.
Colinus virginianus, ave del orden Galliformes, familia Phasianidae, que habita en Norteamérica.
Callipepla californica, ave del orden Galliformes, familia Odontophoridae, conocida como codorniz o codorniz californiana.
algunas especies del género Odontophorus, familia Odontophoridae, orden Galliformes.
Codorniz (Segovia), un municipio de España.
La Codorniz, una revista de humor gráfico y literario publicada en España desde 1941 a 1978.